Информоны, или регулины, эргоны — общее название для специализированных веществ, переносящих информацию между клетками организма. Вместе с утилизонами — веществами, обеспечивающими неспециализированные формы межклеточного контроля, и обычно представляющими собой продукты обмена веществ, составляют обширную группу межклеточных сигнализаторов.

Информоны секретируются специализированными клетками и не являются пластическим и энергетическим материалом, обладают высокой, специфической биологической активностью.

Классификация информонов 
Классификация В. Б. Розена включает в себя четыре группы веществ:
 Гистогормоны, в том числе регуляторные пептиды
 Нейромедиаторы и нейромодуляторы
 Гормоны
 Антитела

Сейчас выделяют три основные группы информонов:
 Нейромедиаторы
 Нейромодуляторы
 Регуляторные пептиды
 Нейромодуляторы липидной природы
 Нейротрофины
 Цитокины
 Аутоантитела
 Гормоны

Использованная литература

См. также 
 Телергоны
 Феромоны
 Цитомедины

Ссылки 
 Глава из учебно-методического пособия по курсу «Физиология человека и животных» А. В. Требухова
 Ссылка на скачивание учебника «Основы эндокринологии» Розена В. Б. в формате DJVU

Передача сигнала (биология)
Биохимия